A magyar férfi vízilabdakupa 1980-as kiírását a Szentesi Vízmű nyerte.

Selejtezők
1980. szeptember 6. − október 12.

A csoport

B csoport

Nyolcaddöntők
1980. november 1.–9.

Negyeddöntők
1980. november 15–19.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A Szentesi Vízmű játékosai: Horváth György, Mezei György, Kádár József, Kucsera Gábor, Pengő László, Komlósi János, Dömsödi József, Szénászky János, Fülöp Tibor, Edző: Tóth Gyula

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
kupa